«Стрела» — российский профессиональный регбийный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан.

Основан в 1967 году как сборная студенческих клубов города Казани. В советское время клуб выступал под названием «Буревестник» в первенстве РСФСР. В 1989 клуб переименован в РК «Стрела».

История 

Первая команда собралась в Казани в 1967 году на стадионе «Динамо». Сначала игра воспринималась как «студенческая забава». Первые сборные были созданы в Казанском университете, в химико-технологическом и в авиационном институтах. В семидесятые годы казанские регбисты были постоянными участниками первенств СССР и студенческих чемпионатов страны.

В 1991 году команда переходит в регбилиг и начинает выступление в высшем дивизионе. В 1993 приходит первый успех, победа в Кубке России по регбилиг.

Десять с лишним лет клуб удерживал лидирующие позиции в стране:

1995—1999 годы — чемпионы России,

2002—2008 годы — серебряные призёры Чемпионата России.

Игроки команды были также на лидирующих позициях в сборной России по регбилиг.

В 2000 году игроки «Стрелы» Максим Романов, Роберт Ильясов, Михаил Митрофанов, Павел Калашкин, Рустем Гарифуллин, Вячеслав Арташин, Ринат Шамсутдинов приняли участие в Кубке Мира по регбилиг.

В эти годы команда принимала участие в еврокубках, была постоянным участником Challenge CUP, иностранных турне, одерживала красивые победы, собирала полные стадионы на домашних играх.

После сезона 2008 года команда практически прекратила свое существование в связи отсутствием финансирования.

2011 год стал переломным в истории команды, она вернулась в классическое регби.

При поддержке Казанского Государственного Аграрного Университета команда возродилась и под названием «Стрела-Агро» приняла участие в Высшей лиге чемпионата России по регби и сходу выиграла его, завоевав право выступать в элитном дивизионе чемпионата России по регби.

В 2012 году в элитном дивизионе «новичок» занял почетное 5 место.

А в олимпийской дисциплине регби-7 до последнего были шансы на попадание в тройку призёров, но стали четвёртыми.

В новом турнире Кубок европейских чемпионов по регби-7 команда всех удивила заняв 2-место.

Развитие шло поступательно, в следующем сезоне команда сражалась за бронзовые медали с титулованным ВВА-Подмосковье, однако уступила и заняла 4 место.

Этот сезон стал заключительным для команды. Из-за прекращения финансирования клуб в очередной раз взял паузу в выступлениях, которая затянулась на 6 лет. На этом все могло бы и закончиться, если бы не Премьер-министр Республики Татарстан, на тот момент также являвшийся президентом республиканской Федерации регби, Алексей Валерьевич Песошин. Именно ему принадлежит решающая роль в возрождении «Стрелы» в 2019 году. Он начал играть в регби ещё студентом, в 1982 году в сборной Казанского Государственного Университета. А в 90-х Песошин был одним из ведущих игроков «Стрелы», и при нём команда выигрывала первенства страны.

В 2019 году «Стрела» становится бронзовым призёром Высшей лиги России по регби и добивается права выступать в Премьер-лиге регби. В дебютном сезоне команда заняла 6-е место по итогам регулярного сезона и в четвертьфинале уступила будущем клубу-чемпиону «Енисей-СТМ». В сезоне-2021/22 «Стрела» стала третьей в чемпионате и в плей-офф проиграла клубу «ВВА-Подмосковье» в матче за 3 место (32-41).

Выступления на международной арене 
1998 — турне по Англии. Победы в товарищеских матчах с командой «Лондон Скуларс» и клубами городов Ипсвич и Лестер.

2001 — в Казани в розыгрыше Кубка Европы среди студентов, с участием

команд из Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии, приняли участие сборная России и сборная Татарстана, состоявшая из игроков «Стрелы». В финальном матче за Кубок регбисты Татарстана уступили сборной Англии.

2002 — клуб приглашен в Англию, где провел тест-матчи с клубами «Бредфорд» и «Халл КР». В этом же году команда дебютировала в Кубке Вызова.

Достижения команды 
 1991 — «Стрела» входит в высший дивизион первенства России.
 1993 — Обладатель Кубка России по регбилиг.
 1995—1999 — Чемпион России по регбилиг.
 2002—2008 — Серебряный призёр Чемпионата России по регбилиг
 2011 — Чемпион России в Высшей лиге по регби
 2012 — Серебряный призёр Кубка Европейских Чемпионов по регби-7.
 2019 — Бронзовый призёр Чемпионата Высшей лиги по регби
 2020 — полуфиналист Кубка России.
 2021 — полуфиналист чемпионата России.
 2022 — серебряный призёр второго тура чемпионата России по регби-7.

Результаты в чемпионате и Кубке России

Домашний стадион 
Стадион «Тулпар» (в переводе с татарского языка — «Пегас», крылатый конь) является частью одноимённого универсального спортивного комплекса. Представляет собой одну из немногих специализированных площадок в России, предназначенную для занятий регби.

Cтадион включает в себя игровое поле (130х70м) с искусственным покрытием и разметкой для игры в регби, а также трибуны на 3 275 зрительских мест. Напротив трибун установлено большое светодиодное табло. Подтрибунное пространство занимают раздевалки для спортсменов, комнаты для судей, медицинские кабинеты, конференц-зал, подсобные и служебные помещения. В 2013 году в рамках XXVII Всемирной летней универсиады стадион «Тулпар» принял соревнования по регби. В 2015 году объект стал местом проведения этапа Европейской Гран-При серии по регби-7 среди женских команд, который впервые прошел в столице Татарстана.

В кубке России по регби 2019 «Стрела» принимала «Кубань» не на «Тулпаре», а на стадионе «Центральный».

Президент клуба 
Песошин, Алексей Валерьевич — российский государственный и политический деятель, премьер-министр Республики Татарстан.

Мастер спорта по регби, кандидат физико-математических наук.

Награждён памятным знаком «За проведение Всероссийской переписи населения» (2002 г.), медалью «В память тысячелетия Казани» (2005 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2009 г.), благодарностью президента Республики Татарстан (2013 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2018 г.), орденом почета (2019 г.).

Спонсоры 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний «ТАИФ».

ПАО «Казаньоргсинтез» — крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в группу компаний «ТАИФ».

Председателем совета директоров группы компаний «ТАИФ» является Рустем Нургасимович Сультеев. В 2002 году за заслуги в области капитального строительства Рустему Нургасимовичу присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РТ». В 2005 году награждён медалью «В память 1000-летия Казани». В 2006 году награждён медалью «За доблестный труд». В 2014 году Указом Президента РТ награждён орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». В 2015 году Указом Президента Российской Федерации награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Текущий состав 
Тренерский штаб:
 Главный тренер:  Джейкобус Полус Нел
 Тренер нападающих:  Гэри Бота
 Тренер защитников и команды по регби-7:  Рамиль Юсупов
 Тренер по ОФП:  Тимур Хафизов
 Тренер-видеоаналитик:  Марат Зиатдинов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Телеграм-канал клуба 

Регбийные клубы России
Спортивные клубы Казани
Регби-7 в России
Регбилиг